Коссе ( или ) — имя собственное французского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Коссе, Владимир Дмитриевич (род. 1967) — советский и молдавский футболист греческого происхождения, нападающий, мастер спорта СССР.
 Коссе, Жерар (род. 1948) — французский альтист.

Составные фамилии 
 Коссе-Бриссак, Артюс де (ок. 1512—1582) — французский военный и политический деятель, сюринтендант (министр) финансов, с 1567 г. маршал Франции.
 Коссе-Бриссак, Гиацинт-Юг-Тимолеон (1746–1813)  — французский военный и политический деятель, сенатор.

См. также 
 Бриссак, Шарль I де Коссе де (1505—1563) — французский военный и аристократ, маршал Франции.
 Косс